Роберт Грэм (, 3 декабря 1786 — 7 августа 1845) — британский (шотландский) ботаник, профессор ботаники, врач, доктор медицины.

Биография  
Роберт Грэм родился в городе Стерлинг 3 декабря 1786 года. 

После изучения медицины в Эдинбургском университете и Университете Глазго он практиковал в течение нескольких лет в Глазго. В 1820 году Грэм стал профессором ботаники в Эдинбургском университете, и также стал врачом в Royal Infirmary of Edinburgh. Как преподаватель ботаники он достиг справедливого успеха, и Королевский ботанический сад Эдинбурга процветал благодаря его заботе. Грэм опубликовал ряд ботанических работ, в основном описывая новые виды, в «Edinburgh New Philosophical Magazine», «Curtis's Botanical Magazine» и «Companion to the Botanical Magazine». Роберт Грэм внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений. Среди растений, которые он описал, был австралийский кустарник Lasiopetalum macrophyllum. 

Роберт Грэм умер в Пертшире 7 августа 1845 года после продолжительной болезни.

Научная деятельность 
Роберт Грэм специализировался на семенных растениях.

Примечания

Литература 
 «Graham, Robert (1786–1845)». Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900.
 Ray Desmond (1994). Dictionary of British and Irish Botanists and Horticulturists includins Plant Collectors, Flower Painters and Garden Designers. Taylor & Francis and The Natural History Museum (Londres).

Ссылки 
 Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge: Robert Graham
 Royal Botanic Garden Edinburgh: 1670 and all that: a brief chronology
 Australian Plant Name Index (APNI): Lasiopetalum macrophyllum Graham

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Шотландии
Медики по алфавиту
Медики Великобритании
Медики Шотландии
Президенты Эдинбургского королевского общества
Президенты Ботанического общества Шотландии